Hongaars filmregisseur (*1938): István Szabó (filmregisseur)
 Hongaars kanoër (*1950): István Szabó (kanovaarder)
 Zwitsers voetballer (*1939): István Szabó (voetballer)